Die Campionato Sammarinese di Calcio 2011/12 war die 27. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 17. September 2011 und endete mit dem Meisterschaftsfinale am 29. Mai 2012.

Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe, sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, welches in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

Im Finale besiegte SP Tre Penne den AC Libertas und sicherte sich somit den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der Cup wurde vom SP La Fiorita gewonnen.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Playoffs 
Anmerkung zum Diagramm: der Sieger einer Begegnung folgt der Linie nach rechts, alle Verlierer aus der Siegerrunde nehmen entsprechend ihrer Setzungen in der Verliererrunde unten teil (z. B. V3 = Verlierer Spiel 3). Eine Mannschaft scheidet nach der zweiten Niederlage aus dem Wettbewerb aus.

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12